Бир-эль-Джир () — город на северо-западе Алжира, на территории вилайета Оран. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайи, вблизи от побережья Средиземного моря и является восточным пригородом города Оран. Абсолютная высота — 153 метра над уровнем моря.
Бир-эль-Джир расположен на расстоянии приблизительно 340 километров к западу-юго-западу (WSW) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 152 151 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К югу от города расположен аэропорт .

Примечания 

Города Алжира